Les Rescapés du souvenir est le  de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland  
 Couleurs : Nadine Weyland

Synopsis 
En Arnolite une grande fête en l'honneur d'Aria commence mais elle se fait attendre. En fait Aria prise de mélancolie est restée près de son château. 
Sacham, son fils médium, détecte qu'un profond traumatisme dans la jeunesse d'Aria est la cause de sa mélancolie. 
Aria décide de prendre un bain avant d'aller à la fête. Ce bain lui permet de revivre en rêve l'évènement qui la traumatise.

Publication 
 Spirou

Album d'Aria
Album de bande dessinée sorti en 2011
Album Dupuis
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 2011